Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

17001–17100. • 17101–17200. • 17201–17300. • 17301–17400. • 17401–17500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája